Feres – ex comune nella periferia della Macedonia Orientale e Tracia
 Feres – ex comune nella periferia della Tessaglia